Forrest est un nom de famille et un prénom anglo-saxon.

Patronyme 
Alexander Forrest (1849-1901), explorateur australien, fils cadet de William Forrest
Ann Forrest (1895-1985), actrice américaine du muet d'origine danoise
Barbara Forrest, professeure de philosophie américaine
Carole Forrest, patineuse artistique championne du Canada (1965-1966)
Christine Forrest, actrice américaine
Craig Forrest (1967-), joueur canadien de soccer
 Dan Forrest (1978-),  compositeur, pianiste et éditeur de musique américain
David Forrest, producteur de cinéma américain
Forrest Films
Edmund G. Forrest (1870-?), joueur irlandais de rugby à XV
Eliott Forrest, capitaine du commando responsable de l'attaque du cargo néerlandais Combinatie (1952)
Eric Forrest, bassiste et chanteur canadien des groupes Voivod et E-Force
Felix F. Forrest, un des noms de plume de l'écrivain américain Paul Myron Anthony Linebarger (1913-1966)
Frederic Forrest (1936-), acteur américain

George Forrest (1915-), auteur et musicien américain
 George Forrest (1873-1932), botaniste britannique
Pruche de Forrest, nom vernaculaire de Tsuga forrestii, arbre de la famille des Pinaceae
 George Forrest, homme d'affaires belge établi au Katanga
 George Forrest, militaire irlandais titulaire de la Victoria Cross
Grand W. Forrest, gérant de la première scierie installée à l'embouchure de la rivière Sault aux Cochons en 1845, à l'origine du nom de Forestville au Québec
 Helen Forrest (1917-1999), chanteuse américaine 
 1919 :
James Robert Jr. Forrest (dit Jimmy) (1921-1980), saxophoniste ténor américain

John Forrest (1847-1918), explorateur et homme politique australien, premier Premier Ministre d'Australie-Occidentale et ministre des Finances, fils ainé de William Forrest
John Forrest Finds Himself, film britannique (1920) avec Henry Edwards dans le rôle de John Forrest
John Forrest (1917-1942), joueur écossais de rugby à XV
John Alexander Forrest (1949-), homme politique australien
Joseph K.C. Forrest, cofondateur du quotidien américain The Chicago Tribune
Leon Forrest, musicien anglais (clavier), ancien membre du groupe Bal-Sagoth
Nathan Bedford Forrest (1821-1877), général confédéré américain
Peter Forrest (1985-), joueur de cricket australien
Richard Forrest (1932-2005), auteur américain de roman policier
Sally Forrest, actrice américaine

Steve Forrest (1924-), acteur américain
Steve Forrest (1986,-) musicien
Thomas Forrest, explorateur britannique (Voyage aux Moluques et à la Nouvelle-Guinée, fait sur la galère la Tartare en 1774, 1775 et 1776 par le capitaine Forrest, 1780, traduction de Jean-Nicolas Démeunier)
Vernon Forrest, boxeur américain, champion du monde poids welters de boxe anglaise en 2001
Walter Forrest (1880-?), joueur écossais de rugby

William Forrest (), ingénieur britannique arrivé comme colon en Australie en 1842, père de John et Alexander
William Forrest, (1902-1989), acteur américain
Baron de Forrest, gentleman britannique membre du Reform Club, ami de Winston Churchill et de David Lloyd George

Prénom 
Forrest Aguirre, lauréat du Prix World Fantasy de la meilleure anthologie en 2003
Forrest Clare Allen dit "Phog" Allen, entraîneur américain du Basketball Hall of Fame
Forrest Carter, pseudonyme de Asa Earl Carter (1925-1979), homme politique et écrivain américain
Forrest Cochran, acteur américain
Forrest C. Donnell, homme politique américain, gouverneur de l'État du Missouri (1941-1945)
Forrest DeBernardi, joueur américain du Basketball Hall of Fame
Forrest Edward Mars, Sr. (1904-1999), inventeur des M&M's et de la barre chocolatée Mars
Forrest Gainer (1979-), joueur canadien de rugby à XV
Forrest Gerard, homme politique américain, Secrétaire aux Affaires indiennes (1978)
Forrest Gregg, footballeur américain, ancien joueur puis entraîneur des Packers de Green Bay
Forrest Griffin, combattant américain de combat libre
Forrest H. Anderson, homme politique américain, gouverneur de l'État du Montana (1969-1973)
Forrest Halsey, scénariste américain
Forrest Hood James Jr.  (1934-), homme politique américain, gouverneur de l'État d'Alabama (1979-1983 et 1995-1999 )
Forrest J Ackerman (1916-), auteur américain de science fiction
Forrest Kline, chanteur et guitariste américain
Forrest Landis (1994-), acteur américain
Forrest McKenzie, joueur de basket-ball du club Angers BC 49
Forrest M. Bird, inventeur d'un respirateur artificiel, lauréat du National Inventors Hall of Fame
Forrest Pruett, acteur américain
Forrest Reid (1875-1948), romancier britannique
Forrest Sherman, amiral de l'United States Navy, Chief of Naval Operations (1949-1951)
classe Forrest Sherman, classe de destroyers de l'United States Navy
Forrest Smith, homme politique américain, gouverneur de l'État du Missouri (1949-1953)
Forrest Smithson, athlète américain, médaille d'or du  haies aux Jeux Olympiques de 1908
Forrest Stanley (1889-1969), acteur et scénariste américain
Forrest Towns (1914-1991), athlète américain
Forrest Tucker (1919-1986), acteur américain
Forrest V. Sorrels, agent de police membre du Cortège présidentiel, témoin de l'assassinat de John F. Kennedy à Dallas
Forrest Williams, musicien américain, batteur du groupe Big Wreck
Forrest W. Seymour, journaliste américain
Forrest Tucker (criminel)

Personnages de fiction 
Agathe Forrest, personnage du feuilleton télévisé français Cinq Sœurs
Alex Forrest, personnage du film Liaison fatale d'Adrian Lyne (1988)
Alice Forrest et John Forrest, personnages du film The Gang's All Here de Ralph Spence (1939)
Amiral Forrest, personnage de la série télévisée Star TrekAngela Forrest, alias Mary Alice Young, personnage du feuilleton télévisé américain Desperate HousewivesCarol Forrest, personnage du film The Amazing Colossal ManChristine Forrest, personnage du film La Flamme sacrée de George Cukor (1942)
Dr. Clayton Forrester, personnage du film La Guerre des mondes de Byron Haskin (1953)
Dr. Clinton 'Clint' Forrest Jr., personnage du film américain Four Wives (1939)
Dave Forrest, personnage du film Survival Game (1987)
Elsie Forrest et John Forrest, personnages du film Smash and Grab de Jack Buchanan (1937)
Forrest, personnage du film 13 Fighting Men
Forrest Bedford, personnage de la série télévisée américaine Les Ailes du destin
Forrest Gump, héros du roman Forrest Gump et de la comédie dramatique américaine éponyme de Robert Zemeckis (1994)
Forrest, personnage de la série télévisée Captain Moonlight: Man of Mystery (1958)
Forrest Gates, personnage de la série télévisée Buffy contre les vampires, ami de Riley Finn (saison 4)
Harry Forrest, personnage du film In the Shadow of Big Ben (1914)
Hazel Forrest Bellamy, personnage du feuilleton télévisé britannique Maîtres et Valets
Jack Forrest, personnage du film Maniac Cop 2 William Lustig (1990
Kit Forrest, personnage du film La Femme en ciment de Gordon Douglas (1968)
Malcolm Forrest, personnage du film Force majeure de Pierre Jolivet (1989)
Marie Hardy Forrest, personnage du téléfilm The Forgotten Man (1971)
Mr. Forrest, personnage du film The Ace of Hearts (1921)

Toponyme

Forrest Hill, localité de la zone d'administration locale de Ville d'Albury en Nouvelle-Galles du Sud.
Forrest Island, île de l'Archipel de la Recherche au sud de l'Australie-Occidentale.

Forrest City, cité du St. Francis County dans l'Arkansas.
 Forrest,  village du comté de Livingston dans l'Illinois.

Forrest, ancienne orthographe de Forest-en-Cambrésis, commune du département du Nord

Musique 
Forrest Fyres, mix-tape du rappeur américain Swifty McVay
Liquid Forrest, album de Damon Edge (Chrome (groupe), 1984)
Stalk Forrest Group, ancien nom du groupe américain de rock Blue Öyster Cult
Steve Forrest (1986,-), batteur de Placebo

Voir aussi 
Forrest Theater, théâtre de Philadelphie

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Patronyme anglais